Amandus ist ein männlicher Vorname, der nach dem 19. Jahrhundert so gut wie nicht mehr vergeben wird.

Herkunft und Bedeutung 
Amandus geht auf das Gerundivum amandus, -a, -um des lateinischen Verbs amare (dt. lieben) zurück und bedeutet damit der zu Liebende, der Liebenswerte.

Gedenktage 
 6. Februar – A. von Maastricht
 18. Juni – A. von Bordeaux
 26. Oktober – A. von Worms
 26. Oktober – A. von Straßburg
 18. November – A. von Lérins

Varianten 
 Amand
 weibliche Formen: Amanda, Amandine

Namensträger 
Antike
 Amandus (Bagaudenführer) († 286?), Rebell gegen Kaiser Diokletian
 Amandus (4. Jahrhundert), Flottenführer unter Kaiser Licinius, siehe Abantus
Heilige
 Amandus von Straßburg, Heiliger, Bischof von Straßburg († um 355)
 Amandus von Bordeaux, Bischof von Bordeaux († 432)
 Amandus von Worms, Bischof von Worms (* im 6. oder 7. Jahrhundert; † im 7. Jahrhundert) 
 Amandus von Lérins, Abt der Abtei Lérins († um 708)
 Amand von Maastricht (575–676), Heiliger, Missionar in Flandern und Bischof in Tongeren 
Weitere Namensträger
Amandus
 Amandus Augustus Abendroth (1767–1842), hamburgischer Senator und ab 1831 Hamburger Bürgermeister
 Amandus Adamson (1855–1929), estnischer Bildhauer
 Amandus Bahlmann (1862–1939), deutscher römisch-katholischer Missionsbischof und Ordensgründer in Brasilien
 Amandus Faure (1874–1931), deutscher Maler und Grafiker
 Amandus Hahn (1889–1952), deutscher Physiologe
 Amandus John (1867–1942), Abt des Stiftes Melk, Politiker 
 Amandus Kupfer (1879–1952), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Amandus Pachler (1624–1673), Abt von St. Peter in Salzburg
 Amandus Polanus von Polansdorf (1561–1610), deutscher reformierter Theologe
 Amandus Eberhard Rodatz (1775–1836), deutscher Organist und Komponist
 Amandus Schölzig (Ordensname; 1836–1900) war ein österreichischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Abt und Missionar
 Amandus Karl Vanselow (1699–1771), deutscher Bürgermeister und Sachbuchautor
 Amandus Weinreich (1860–1943), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hochschullehrer

Amand
 Amand Louis Bauqué (1851–1903), Architekt des Späthistorismus
 Amand von Buseck (1685–1756), Fürstbischof von Fulda
 Amand Fäßler (* 1938), deutscher theoretischer Physiker
 Amand Goegg (1820–1897), führender Kopf der badischen Revolution und Mitglied der Revolutionsregierung
 Amand Jung (1814–1889), Mönch der Abtei St. Peter in Salzburg und Historiker
 Amand Oppitz (1869–1947), österreichischer Benediktiner, von 1913 bis 1930 Abt des Wiener Schottenstifts
 Amand Pelz (1812–1841), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Amand von Schweiger-Lerchenfeld (1846–1910), österreichischer Reisender, Schriftsteller und Offizier
 Amand Theis (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Amand Vanderhagen (1753–1822), flämischer Klarinettist, Bassetthornist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Amand Zausig (1804–1847), deutscher Zeichner, Miniaturporträt-Maler und Aquarellist von Landschaften

Siehe auch 
 Amandi 
 Amanduskirche

Männlicher Vorname